Der Afrika-Cup 1980 (engl.: African Cup of Nations, franz.: Coupe d’Afrique des Nations) war die zwölfte Ausspielung der afrikanischen Kontinentalmeisterschaft im Fußball und fand vom 8. bis 22. März in Nigeria statt. Organisiert vom afrikanischen Fußball-Kontinentalverband Confédération Africaine de Football (CAF) nahmen wiederum acht Mannschaften Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Guinea, Marokko, Nigeria und Tansania teil. 

Wie in den Jahren zuvor fand auch eine Qualifikation zur Reduzierung des Teilnehmerfeldes von 28 Bewerbern auf acht Endrundenteilnehmer statt, wobei Gastgeber Nigeria und Titelverteidiger Ghana automatisch qualifiziert waren. 

→ siehe Hauptartikel: Afrika-Cup 1980/Qualifikation

Gespielt wurde wie gehabt mit zwei Gruppen zu je vier Teams. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe spielten dann ab dem Halbfinale im K.-o.-System den Turniersieger aus. Die Spiele der Endrunde wurden im Surulere Stadium (45.000 Plätze) in Surulere und im Liberty Stadium (25.000 Plätze) in Ibadan ausgetragen.

Gastgeber Nigeria konnte seinen Heimvorteil nutzen, gewann das Turnier und wurde erstmals Afrikameister im Fußball.

Das Turnier 
Gruppe A

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Surulere.

|

|}
|}

Gruppe B

Alle Spiele im Rahmen von Doppelveranstaltungen in Ibadan.

|

|}
|}

Halbfinale

|}

Spiel um Platz 3

|}

Finale

|}

Weblinks 
 Spieldetails auf rsssf.com (engl.)

1980
Afrikacup 1980
Afrikacup
Sportveranstaltung in Surulere
Sportveranstaltung in Ibadan